Obory ist der Name mehrerer Orte

 Obory, Gemeinde im Okres Příbram, Tschechien
 Obory, Ortschaft der Landgemeinde Gizałki, Powiat Pleszewski, Polen
 Obory, Ortschaft der Landgemeinde Iłów, Powiat Sochaczewski, Polen
 Obory, Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Konstancin-Jeziorna, Powiat Piaseczyński, Polen
 Obory, Ortschaft der Landgemeinde Kwidzyn, Powiat Kwidzyński, Polen
 Obory, Ortschaft der Landgemeinde Obrowo, Powiat Toruński, Polen
 Obory, Ortschaft der Landgemeinde Stolno, Powiat Chełmiński, Polen
 Obory, Ortschaft der Landgemeinde Wierzbinek, Powiat Koniński, Polen
 Obory, Ortschaft der Landgemeinde Zbójno, Powiat Golubsko-Dobrzyński, Polen

 Kolonia Obory, Ortschaft der Landgemeinde Gizałki, Powiat Pleszewski, Polen
 Parcela-Obory, Ortschaft der Stadt- und Landgemeinde Konstancin-Jeziorna, Powiat Piaseczyński, Polen